2-й чемпионат мира по карате, который прошёл с 21 по 22 апреля 1972 года в Париже, Франция.

Мужчины

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты
 Результаты

1972
Спорт во Франции в 1972 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Апрель 1972 года